Мальчуга́н:
 Мальчуган — одно из названий слова Мальчик.
 Мальчуган — художественный фильм режиссёра Айвара Фрейманиса
 Мальчуган — повесть Нацумэ Сосэки